Étienne Truteau (1641-1712) est un pionnier de la Nouvelle-France et l'ancêtre patronymique des Trudeau d'Amérique.
Jean-Baptiste Truteau (1748-1827) est un explorateur, trappeur, coureur des bois, arpenteur, négociant de fourrure et instituteur canadien français.

Voir aussi
Trudeau